Rainy River – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Rainy River – dystrykt Kanady, w prowincji Ontario
 Rainy River – rzeka na pograniczu kanadyjsko-amerykańskim